Vlna může být:

 vlna (příze) – textilní živočišná vlákna
 ovčí vlna – textilní živočišná vlákna ze srsti ovcí

demografie
 migrační vlna (uprchlická vlna) 

fyzika
 vlnění
 zvuková vlna
 tlaková vlna
 rázová vlna
 gravitační vlny (mechanika) – vertikálně příčné vlnové pohyby na volném povrchu tekutiny či vnitřní vlny na horizontálním rozhraní dvou nemísících se tekutin
 Kelvinovy vlny
 Kelvinovy–Helmholtzovy vlny 
 povrchová akustická vlna
 Alfvénovy vlny
 magnetoakustické vlny
 evanescentní vlna
 gravitační vlny – časoprostorová vlna
 de Broglieova vlna
 rádiové vlny – druh elektromagnetického záření charakterizovaného frekvencí menší než 300 GHz (viz elektromagnetické spektrum). 
 dlouhé vlny
 střední vlny
 krátké vlny
 velmi krátké vlny
 ultra krátké vlny
 mikrovlny
 Tkačenkovy vlny

hydrologie
 mořská vlna
 přílivová vlna
 povodňová vlna – přechodné zvýšení hladiny vodního toku
 tsunami – ničivá oceánská vlna
 megatsunami – zničující oceánská vlna

lékařství
 vlna elektrokardiogramu (EKG)
 Pardeeho vlna
 vlna delta
 vlna P
 vlna T
 vlna U

meteorologie
 vlna veder
 frontální vlna
 gravitační Rossbyho vlny/vlny Yanai – východní rovníkové vlny
 planetární vlny
 Rossbyho vlny/Rossbyho vlna – vlnové poruchy v zonálním západo-východním přenosu vzduchových hmot v mírných zeměpisných šířkách
 vlny ve východním proudění, vlny pasátové, vlny tropické – vlnové poruchy v poli východního pasátového proudění

seismologie
 seismická vlna
 P-vlny
 S-vlny
 Rayleighovy vlny
 Loveovy vlny

typy
 rovinná vlna
 sférická vlna

jiné
 Vlna (Vejle) – obytný dům v dánském městě Vejle
 černá vlna – období jugoslávského filmu
 devátá vlna – více různých významů (rozcestník)
 mexická vlna
 Ničivá vlna – román bratrů Strugackých 
 nová vlna – více různých významů (rozcestník)
 Rázová vlna (Star Trek)
 třetí vlna kávy – hnutí produkce kávy
 zelená vlna (rozcestník) – více různých významů
vlna – série podobných událostí, jdoucích bezprostředně za sebou, i nesouvisejících (např. vlna revolucí v Evropě 1848)

 příjmení 
 Stanislav Vlna – československý politik, ministr bez portfeje v letech 1960–62

Související články 
 vlnka
 vlnění

Externí odkazy